Coprologia, o estudo dos excrementos;
 Escatologia, o estudo dos fatos relacionados ao "Fim do Mundo".

Desambiguação